Батуркин — фамилия; имеет женскую форму Батуркина.

Известные носители: